Il singolare del torneo di tennis Forest Hills Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan-Pablo Guzman che ha battuto in finale Edgardo Massa che si è ritirato sul punteggio di 7-6(7), 3-1.

Teste di serie 

 Paul Goldstein (secondo turno)
 Jeff Morrison (primo turno)
 Glenn Weiner (primo turno)
 Eric Taino (primo turno)

 Juan-Pablo Guzman (Campione)
 Wang Yeu-tzuoo (primo turno)
 Mariano Delfino (primo turno)
 Federico Browne (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Forest Hills Challenger 2004